Kniha s názvem Cesta může být:

Cesta (Jack London) – román Jacka Londona (1907)
Cesta (kniha Cormaca McCarthyho) – román Cormaca McCarthyho (2006)
Cesta (Cecilie Sternbergová) – román Cecilie Sternbergové